Bundesliga 1980/1981 był to 18. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 15 sierpnia 1980 roku, a zakończył się 13 czerwca 1981. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł mistrzowski obronił Bayern Monachium, dla którego był to szósty tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Karl-Heinz Rummenigge, który strzelił 29 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 16., 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

1980 w piłce nożnej
1981 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1980 w Niemczech
1981 w Niemczech